Chorol bezeichnet:

Chorol (Stadt), ukrainische Stadt 
Chorol (Nedryhajliw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw, Ukraine
Chorol (Primorje), Dorf in der Region Primorje (Russland)
den Chorol (Fluss), einen rechtsseitigen Nebenfluss des Psel, im Einzugsgebiet des Dneprs